Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1959 bestod av 10 lag, och IFK Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1959 i Finland
Fotbollssäsongen 1959
1959